Sveti Bartol, svetac
 Sveti Bartol (Motovun), naselje u općini Motovun, Istarska županija

Vidi i:
 Sveti Bartul (Raša), naselje u općini Raša, Istarska županija